

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Yai“ beginnt.

Yai 



 Yai, Anok (* 1997), südsudanesisch-US-amerikanisches Model

Yaid 
 Yaida, Hitomi (* 1978), japanische Folk-Rock-Sängerin, Songwriterin und Gitarristin

Yaii 
 Yaiia, Toufik (* 1983), französischer Fußballspieler

Yait 
 Yaitanes, Greg (* 1970), US-amerikanischer Fernseh-Regisseur und -Produzent